Авидзба — абхазская фамилия. Известные носители:
 Авидзба, Ален Ахрович (род. 2000) — российский теннисист.
 Авидзба, Алла Отаровна (род. 1950) — абхазская судья, председатель Верховного суда Республики Абхазия в 2000—2005 годах.
 Авидзба, Анатолий Мканович (род. 1951) — академик РАН, депутат Верховного Совета Крыма 4—6 созывов.
 Авидзба, Ахра Русланович (род. 1986) — абхазский политический активист, участник войны на Донбассе, Герой ДНР.
 Авидзба, Валерий Борисович (род. 1941) — российский винодел и селекционер винограда.
 Авидзба, Василий Шамониевич (род. 1958) — абхазский политик, директор Абхазского института гуманитарных исследований.
 Авидзба, Владимир Джамалович (1937—2020) — советский партийный деятель и абхазский дипломат.
 Авидзба, Лев Арзабеевич (род. 1953) — глава администрации Сухумского района Республики Абхазия.
 Авидзба, Мери Хафизовна (1917—1986) — советская лётчица, штурман 46-го гвардейского ночного легкобомбардировочного авиационного полка, гвардии лейтенант в отставке.
 Авидзба, Тимур Хутович (род. 1968) — абхазский художник.
 Авидзба, Шазина Витальевна (род. 1975) — абхазский политик.